Beauville kan syfta på:

 Beauville, Haute-Garonne, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Beauville, Lot-et-Garonne, fransk kommun i departementet Lot-et-Garonne